NGC 4266 (другие обозначения — UGC 7368, MCG 1-32-2, ZWG 42.21, VCC 362, IRAS12171+0548, PGC 39699) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4266
Дева (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой